Das EA-Generali Ladies 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 26. Februar bis 3. März 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
1996